Lista portów lotniczych w Liberii, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper: Liberia - IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Liberia - ICAO codes

 
Liberia